The Warriors (en inglés, 'Los guerreros') puede hacer referencia a:

 The Warriors, novela de 1965 escrita por Sol Yurick;
 The Warriors, película de 1979 dirigida por Walter Hill basada en dicha novela;
 The Warriors, videojuego de 2005 producido por Rockstar Games basado en la película de 1979;
 The Warriors, serie de televisión australiana estrenada en 2017.